Кратер Бугер (), не путать с кратером Бугер на Марсе, — небольшой молодой ударный кратер находящийся в южной части Моря Холода на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь французского физика и астронома, основателя фотометрии Пьера Буге́ра (1698—1758) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к коперниковскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Гарпал на западе; кратер Ла Кандамини на востоке-северо-востоке; кратер Мопертюи на юго-востоке; кратер Бьянкини на юге и кратер Фуко на юго-западе. На юго-востоке от кратера находятся горы Юра. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 22,2 км, глубина 3,21 км.

Кратер имеет полигональную форму с выступами в восточной, северо-северо-западной и юго-западной частях. Кромка вала четко очерчена. Высота вала над окружающей местностью 810 м, объем кратера составляет приблизительно 300 км³. В восточной части внутреннего склона видны следы обрушения. Дно чаши кратера имеет диаметр вполовину меньший диаметра кратера, сравнительно ровное и без приметных структур.

Кратер Бугер включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 Селенологическая карта окрестностей кратера 
 Кратер Бугер на карте LAC11
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны